Endrosis är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Jacob Hübner 1825. Endrosis ingår i familjen praktmalar (Oecophoridae). 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Praktmalar
Endrosis